Тайбер () — фамилия. Известные носители:
 Тайбер, Антон (1756—1822) — австрийский композитор. Сын скрипача Маттеуса Тайбера.
 Тайбер, Маттеус (1711—1785) — австрийский скрипач. Отец композитора Антона Тайбера, органиста Франца Тайбера, певиц Элизабет, Терезы и Барбары Тайбер.
 Тайбер, Франц (1758—1810) — австрийский композитор, дирижёр и органист. Сын скрипача Маттеуса Тайбера.
 Тайбер, Элеонора (более известна как Елена Асаки; 1789—1877) — румынская певица, пианистка и композитор.

См. также 
 Тайбер (нефтяное месторождение) (Tiber) — гигантское нефтяное месторождение в Мексиканском заливе 400 км к юго-востоку от Хьюстона.